На данный момент последний тур Роджера Уотерса, проходивший с 26 мая 2017 по 9 декабря 2018 года.
После сокрушительного успеха концертного тура «The Wall» Роджер Уотерс задумывает новый тур в поддержку своего альбома «Is This the Life We Really Want?» на этот раз носящий название одноимённой песни с культового альбома Pink Floyd — «The Dark Side of the Moon». Впрочем, по аналогией с The Wall, Us+Them, помимо нового материала, представляет собой сборник из уже известных песен, которым Уотерс придаёт совершенно иной смысл.

Шоу 
Pink Floyd в составе с Уотерсом, помимо музыкальной составляющей всегда отличались своими необыкновенными концертными элементами.

На концертах Us+Them можно наблюдать как старые знакомые составляющие, например летающую свинью. Так и новые. Особенно можно отметить лазерную призму, отсылающую к обложке the Dark Side of the Moon.

Us+Them также является самым политизированным туром Уотерса, так например при исполнении песни «Pigs» были использованы карикатурные изображения, высказывания и цитаты на тот момент недавно выбранного президента США — Дональда Трампа.

Репертуар 
После выхода очередного, ранее упомянутого студийного альбома не сложно догадаться, что часть концерта посвящена его продвижению.

Ниже представлен список песен с его выступления в Москве

Концертный фильм 
Также ожидается концертный фильм, показ которого в кинотеатрах всего мира был анонсирован на 2-ое и 6-ое октября 2019 года.

Примечания 

Концертные туры 2017 года
Концертные туры 2018 года